Сен-Женье́с-д’Ольт (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Административный центр кантона Сен-Женьес-д’Ольт. Округ коммуны — Родез.

Код INSEE коммуны — 12224.

Коммуна расположена приблизительно в 490 км к югу от Парижа, в 160 км северо-восточнее Тулузы, в 35 км к востоку от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 2034 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 1096 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 786 были экономически активными, 310 — неактивными (показатель активности — 71,7 %, в 1999 году было 68,7 %). Из 786 активных работали 717 человек (377 мужчин и 340 женщин), безработных было 69 (25 мужчин и 44 женщины). Среди 310 неактивных 70 человек были учениками или студентами, 127 — пенсионерами, 113 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Бывший отель Рикар (школа Сен-Луи, XVII век). Памятник истории с 1996 года
 Бывший отель Равьё (XVII век). Памятник истории с 1979 года
 Бывшая богадельня (XVII век). Памятник истории с 1979 года
 Приходская церковь (XVII—XVIII века). Памятник истории с 1931 года
 Бывший монастырь кающихся (XV век). Памятник истории с 1926 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон